Аллен Култер () — американский режиссёр кино и телевидения, участвующий в большинстве успешных телевизионных передачах. Он снял два полнометражных фильма, «Смерть Супермена», касающийся сомнительной смерти Джорджа Ривза с Эдриеном Броуди, Дайан Лейн и Беном Аффлеком в главных ролях, и фильм 2010 года «Помни меня».

Биография 
Аллен Култер родился в Колледж-Стейшен, Техас. Он пошёл учиться искусству театральной режиссуры в Техасский университет в Остине, после чего он переехал в Нью-Йорк преследовать карьеру в кино.

Фильмография 
 2006 — Смерть Супермена / Hollywoodland
 2010 — Помни меня / Remember Me

Телевидение 
 Секретные материалы / The X-Files (1993) 1 эпизод:
 эпизод 5.17 «Все души»
 Тысячелетие / Millennium (1996) 3 эпизода:
 эпизод 2.02 «Осторожно, злая собака»
 эпизод 2.14 «Дом с вредителями»
 эпизод 2.17 «Сирена»
 Секс в большом городе / Sex and the City (1998) 9 эпизодов:
 эпизод 2.01 «Отведи меня на бейсбол»
 эпизод 2.02 «Ужасная правда»
 эпизод 2.03 «Шоу капризов»
 эпизод 2.04 «Одиноких пристреливают, не правда ли?»
 эпизод 2.05 «4 женщины и одни похороны»
 эпизод 3.17 «Как аукнется, так и откликнется»
 эпизод 3.18 «Кукареку»
 эпизод 4.03 «Определить — значит понять»
 эпизод 4.04 «Причём тут секс?»
 Клан Сопрано / The Sopranos (1999) 12 эпизодов:
 эпизод 1.05 «Колледж»
 эпизод 1.12 «Изабелла»
 эпизод 2.01 «Парень идёт к психиатру...»
 эпизод 2.07 «D-девочка»
 эпизод 2.08 «Цельнокожаная куртка»
 эпизод 2.12 «Рыцарь в блестящих доспехах»
 эпизод 3.01 «Недалеко от мистера Руджерио»
 эпизод 3.06 «Университет»
 эпизод 3.08 «Он воскрес»
 эпизод 4.01 «Для всех долгов, публичных и частных»
 эпизод 5.05 «Неоднородная по краям»
 эпизод 5.11 «Тест-сон»
 Клиент всегда мёртв / Six Feet Under (2001) 1 эпизод:
 эпизод 1.08 «Перекрёстки»
 Рим / Rome (2005) 1 эпизод:
 эпизод 1.05 «Таран коснулся Стены»
 эпизод 2.02 «Сын Аида»
 Схватка / Damages (2007) 1 эпизод:
 эпизод 1.01 «Найдите адвоката»
 Закон и порядок / Law & Order (2008) 1 эпизод:
 эпизод 18.1 «Звонок домой»
 Сыны анархии / Sons of Anarchy (2008) 1 эпизод:
 эпизод 1.01 «Пилот» (вместе с Майклом Диннером)
 Сестра Джеки / Nurse Jackie (2009) 1 эпизод:
 эпизод 1.01 «Пилот»
 Закон и порядок: Лос-Анджелес / Law & Order: LA (2010) 1 эпизод:
 эпизод 1.01 «Голливуд»
 Подпольная империя / Boardwalk Empire (2010) 9 эпизодов:
 эпизод 1.07 «Дом»
 эпизод 1.11 «Парижская зелень»
 эпизод 2.07 «Старая заноза»
 эпизод 2.11 «Под Божьей властью процветает»
 эпизод 3.07 «Праздничный костюм»
 эпизод 3.11 «Двое вне закона»
 эпизод 4.03 «Акры алмазов»
 эпизод 4.06 «Полярная звезда»
 эпизод 4.11 «Гавр-де-Грейс»
 эпизод 5.02 «Хороший слушатель»
 Карточный домик / House of Cards (2013) 2 эпизода:
 эпизод 12 «глава 12»
 эпизод 13 «глава 13»
 За пределами / Extant (2014) 1 эпизод:
 эпизод 1 «Вход в плотные слои атмосферы»
 Винил / Vinyl (2016) 3 эпизода:
 эпизод 1.02 «Снова вчера»
 эпизод 1.07 «Король и я»
 эпизод 1.10 «Алиби»

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Техасского университета в Остине
Выпускники Колледжа коммуникаций Техасского университета в Остине